Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1980/81. godine. I pedesettreća sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postala Crvena zvezda iz Beograda, osvojivši svoju drugu uzastopnu, a ukupno četrnaestu šampionsku titulu.

Liga 

Najbolji strelac: Milan Radović (NK Rijeka) - 26 postignutih golova

Šampion 
 Crvena zvezda (trener Branko Stanković):

igrači (utakmica/golova):
 Rajko Janjanin (34/6)
 Srebrenko Repčić (33/10)
 Zlatko Krmpotić (32/1)
 Miloš Šestić (31/7)
 Milan Janković (30/5)
 Zdravko Borovnica (29/12)
 Ivan Jurišić (27/1)
 Boško Đurovski (26/0)
 Vladimir "Pižon" Petrović (23/6)
 Dragan Miletović (23/0)
 Živan Ljukovčan (17/0)
 Milan Jovin (16/2)
 Cvijetin Blagojević (16/2)
 Dragan Simeunović (16/0)
 Milenko Rajković (14/0)
 Ljubiša Stojanović (12/0)
 Radomir Savić (12/0)
 Zoran Jelikić (10/1)
 Slavoljub Muslin (10/0)
 Milko Đurovski (9/5)
 Nedeljko Milosavljević (6/2)
 Slobodan Goračinov (2/0)
 Zdravko Čakalić (2/0)
 Srboljub Stamenković (1/0)
 Goran Živanović (1/0)
 Slavko Radovanović (1/0)
 Srboljub Marinković (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Референце 

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1980/81. у југословенском фудбалу